A Equipe Togolesa de Copa Davis representa Togo na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Togo Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Togolesa)

Togo